Kubacki  – polskie nazwisko.
 Osoby noszące nazwisko Kubacki:
 Dawid Kubacki (ur. 1990) – polski skoczek narciarski, zawodnik klubu sportowego  Wisła Zakopane, reprezentant Polski
 Andrzej Kubacki (ur. 1966) – polski trener siatkarski
 Michał Kubacki (1898–1978) – polski duchowny katolicki, salezjanin, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Wacław Kubacki (1907–1992) – polski historyk literatury, krytyk, pisarz
 Maksymilian Kubacki (1908–1984) – polski nauczyciel, muzyk, dyrygent chórów i orkiestr, społecznik
 Rafał Kubacki (ur. 1967) – polski judoka, olimpijczyk, nauczyciel akademicki, samorządowiec

Przypisy